Partit del Centre Democràtic, partit polític històric d'Espanya
 Partit Comunista de Dinamarca, partit polític històric de Dinamarca
 Partit Cristianodemòcrata (França), partit polític de França
 Partit Popular Democristià de Suïssa (del seu nom en romanx Partida Cristiandemocratica), partit polític de Suïssa
 Partit de Convergència Democràtica (Guinea Bissau), partit polític de Guinea Bissau
 Partit de Convergència Democràtica (Cap Verd), partit polític de Cap Verd
 Partit de Convergència Democràtica - Grup de Reflexió, partit polític de São Tomé i Príncipe
 Partit de la Societat Democràtica (del seu nom en kurd Partiya Civaka Demokratîk), partit polític històric de Turquia
 Partit Conservador Democràtic (Romania), partit polític històric de Romania
 Partit Demòcrata Cristià (Polònia) (del seu nom en polonès Partia Chrześcijańskich Demokratów), partit polític històric de Polònia
 Partit de la Coalició Democràtica de Guinea Equatorial, partit polític de Guinea Equatorial
 Pussycat Dolls, grup musical femení històric format a Los Angeles (Estats Units)
 Mort cel·lular programada (del seu nom en anglès Programmed Cell Death), mort d'una cèl·lula com a resultat d'un procés regulat
 Protein-coated disc, tecnologia teòrica que incrementaria la capacitat dels discs òptics
 pcd també és el codi ISO 639-3 del picard, llengua pròpia de la Picardia